То́р Ви́льхельмссон (; род.  г. Эдинбург — ) — современный исландский писатель.

Т. Вильхельмссон получил известность как литературный стилист-экспериментатор. В 1968 году выходит из печати его повесть «Быстро-быстро птица говорила». Этим своим произведением писатель заинтересовывает литературную критику как новатор в языковом и формальном изложении. В этом же ключе создаётся в 1986 году и детективный роман «Раскалённый серый мох», за который автор в 1988 году был награждён Литературной премией Северного Совета.

Роман «Утренняя песня в травах», написанный в 1998 году, посвящён средневековой Исландии, от времени свободных общин и до норвежского завоевания. В 2002 году в свет выходит роман «Свейгур».

Избранная библиография 
 1950 Maðurinn er alltaf einn
 1954 Dagar mannsins
 1957 Andlit í spegli dropans
 1968 Fljótt, fljótt sagði fuglinn
 1970 Óp bjöllunnar
 1972 Folda : þrjár skýrslur
 1975 Fuglaskottís
 1976 Mánasigð
 1977 Skuggar af skýjum
 1979 Turnleikhúsið
 1986 Grámosinn glóir ISBN 1-899197-10-9)
 1989 Náttvíg
 1994 Tvílýsi
 1998 Morgunþula í stráum
 2002 Sveigur

Примечания

Ссылки 
 Веб-сайт исландских писателей 

Писатели Исландии
Авторы исторических романов